Mas Boscà té els següents significats:

 Mas Boscà (Badalona), masia del s. XVI situada a Badalona.
 Mas Boscà (Roses), nucli de població de Roses.